La Chapelle-Blanche puede referirse a: 

 La Chapelle-Blanche, comuna francesa del departamento de Costas de Armor.
 La Chapelle-Blanche, comuna francesa del departamento de Saboya.
 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, comuna francesa del departamento de Indre y Loira.